Brasil
 Colégio Pedro II - no Rio de Janeiro
 Colégio Militar Dom Pedro II - em Brasília

Desambiguação